CPA steht für:

 Cathay Pacific, Fluggesellschaft aus Hongkong nach dem ICAO-Code
 Carry-Propagate-Addierer, elektronische Schaltung der Digitaltechnik in Addierwerken
 Canadian Poolplayers Association, ein Verband kanadischer Poolbillard-Spieler
 Certified Public Accountant, US-amerikanischer Berufstitel für US-amerikanische Wirtschaftsprüfer mit abgelegtem CPA-Examen 
 Chirped Pulse Amplification, Verfahren zur Verstärkung von Laserpulsen
 Chosen Plaintext Attack, siehe Kryptoanalyse #Angriffsszenarien
 Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend, siehe Pathfinders
 Chronische Polyarthritis, häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke
 Classification of Products by Activity, siehe Europäische Güterklassifikation 
 closest point of approach, in der Schiffs-Navigation der Ort des Gegners bei Erreichen des kleinsten Abstandes
 Coalition Provisional Authority, die Übergangsverwaltung der Koalitionstruppen im Irak nach dem Dritten Golfkrieg
 Código Postal Argentino, die argentinischen Postleitcodes
 Coherent Potential Approximation, eine Methode in der Physik zur Suche nach der Greenschen Funktion eines effektiven Mediums
 Collaboration-Protocol Agreement im Rahmen von Electronic Business XML (ebXML)
 Color Power Angiographie, vaskuläre Diagnostik
 Common Payment Application als Ergänzung zu den Spezifikationen (Book 1-4) von EMV
 Common Platform Alliance, ein Technologieprojekt von IBM, Chartered Semiconductor Manufacturing und Samsung Electronics
 Communist Party of Australia, sie Kommunistische Partei Australiens
 Comprehensive Peace Agreement, das Umfassende Friedensabkommen für den Sudan, siehe Naivasha-Abkommen
 Computer Process Automation, Steinklauber-Gruppe, Graz, Österreich
 Corona-Pandemie-Atemschutzmaske (geprüft gemäß Bewertungsverfahren der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)), siehe Atemschutzmaske
 Cost per Action, einmalige Auszahlung einer Provision, aus dem Bereich des Online-Marketing
 CPA (Software) Comprehensive Patient Administrator, modulares Softwarepaket für medizinische Einrichtungen
 Cyclistes Professionnels Associés, Vereinigung der Radprofis
 Cyproteronacetat, antiandrogen und gestagen wirksamer Arzneistoff
 ein Prüfzeichen für Messgeräte nach dem Metrologiegesetz der VR China

cpa steht für:
 Palantla-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CPA